Эллен Холлман (; род. 1 апреля 1983, Детройт) — американская актриса.

Биография 
Эллен Холлман родилась в Детройте, штат Мичиган, США. Она — старшая из четырёх братьев и сестёр. Окончила среднюю школу Трой. В юности серьёзно занималась бегом и прыжками в длину.

Дебютировала на телевидении в 2005 году с небольшой ролью в сериале «Малкольм в центре внимания». Наиболее известна по роли Саксы во 2 и 3 сезоне сериала «Спартак: Кровь и песок».

В 2018—2019 годах играла в сериале «Морская полиция: Новый Орлеан».

В 2018 году получила премию «Indie Gathering International Film Festival» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в пилоте сериала «Дверь смерти», а в 2019 году за эту же работу была номинирована на премию «Genre Celebration Festival» в категории «Лучший драматический короткометражный фильм». Премьера сериала состоялась в апреле 2020 года.

В феврале 2020 года стало известно, что Эллен присоединилась в актёрскому составу фильма «Матрица: Воскрешение».

Личная жизнь 
В декабре 2015 года обручилась со Стивеном Данливи, с которым познакомилась на съёмках сериала «Спартак: Кровь и песок». 27 августа 2016 года состоялась их свадьба.

Фильмография

Примечания

Ссылки